Gotlândia – ilha do mar Báltico
Gotlândia (província) – província histórica da Suécia
Gotlândia (condado) – condado da Suécia
Gotlândia (comuna) – comuna da Suécia
Lei da Gotlândia – lei medieval da Gotlândia
Gotlandsdricka – bebida alcoólica da Gotlândia

Desambiguações de topônimos